Pacatuba ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Pacatuba (Ceará), Bundesstaat Ceará 
 Pacatuba (Sergipe), Bundesstaat Sergipe